Гармония (; умерла в 214 году до н. э.) — дочь царя Сиракуз Гелона II, жена Фемиста. Была убита толпой вместе с другими членами царского дома.

Биография 
Гармония была дочерью царя Сиракуз Гелона II и внучкой Гиерона II. Ее матерью, по всей видимости, была Нереида, происходившая из эпирского царского рода Пирридов. После смерти отца и деда (215 год до н. э.) царём Сиракуз стал пятнадцатилетний брат Гармонии Гиероним, круто изменивший основные принципы внешней политики: он встал на сторону Карфагена, одержавшего ряд побед над Римом во Второй Пунической войне. В результате он был убит уже после тринадцати месяцев правления. Гармония вышла замуж за знатного сиракузянина Фемиста, и, согласно Ливию, на её свадьбе возник прокарфагенский заговор с целью государственного переворота. Информация о заговоре дошла до сиракузского совета, и Фемист вместе с другими заговорщиками был убит. Ожесточённая этими событиями толпа потребовала перебить всех членов царской семьи.

Согласно Валерию Максиму, кормилица Гармонии выдала за царевну другую девушку, которая была убита ворвавшейся в дом толпой и при этом не попыталась сказать, кто она на самом деле. Восхищённая её благородством Гармония сознательно выдала себя и тоже была убита.

Примечания 

История Сицилии